Сид може да се односи на:

 Родриго Дијаз де Вивар, шпански средњовековни јунак
 Сид Вишос, гитариста Секс пистолса

fr:Sid (homonymie)
pl:Sid